North Sand kan syfta på följande platser:

Kina 

 North Sand (ö i Kina),

Sydafrika 

 Noord-Sandrivier, vattendrag, Mpumalanga, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar